Carlos Santos (ator espanhol)
 Carlos Santos (1871–1949) — ator português
 Carlos Santos (1937–2016) — ator português
 Carlos Santos (empresário) — radialista e político brasileiro
 Carlos Santos (xadrezista) — jogador de xadrez português
 Carlos Santos de Jesus —  futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos